Prinsessan av Burundi kan syfta på:

 Prinsessan av Burundi (fisk) – en fisk 
 Prinsessan av Burundi (deckare) – en deckare av Kjell Eriksson